Kaharlyk (ukrainisch ; russische Entsprechung Кагарлык/Kagarlyk) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Kaharlyk – Stadt in der Oblast Kiew, Rajon Kaharlyk
 Kaharlyk (Biljajiwka) – Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Biljajiwka
 Kaharlyk (Nowoarchanhelsk) – Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoarchanhelsk
 Kaharlyk (Fluss), ein Nebenfluss des Synjucha
 Rajon Kaharlyk, ein Bezirk in der Ukraine